Eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet 2011 określą 15 drużyn które dołączą do Niemiec, gospodarza mistrzostw w turnieju finałowym. Eliminacje odbywać będą się w sześciu strefach: UEFA (Europa), CONCACAF (Ameryka Północna i Środkowa), CAF (Afryka), OFC (Oceania), AFC (Azja) oraz CONMEBOL (Ameryka Południowa)
Dla każdej strefy wyznaczono określoną liczbę miejsc w turnieju finałowym:

 UEFA – 5,5 miejsca (włączając gospodarzy)
 AFC – 3 miejsca
 CONCACAF – 2,5 miejsca
 CAF – 2 miejsca
 CONMEBOL – 2 miejsca
 OFC – 1 miejsce

Ostatnie, 16 miejsce zostanie wyznaczone dzięki barażowi pomiędzy trzecim zespołem strefy CONCACAF oraz najlepszym zespołem spośród czterech przegranych w barażach strefy UEFA.

Zakwalifikowane drużyny

Afryka 

Za eliminacje do Mistrzostw Świata w Afryce posłużył turniej Mistrzostw Afryki, który odbył się w 2010 r. w Republice Południowej Afryki
Dwóch finalistów turnieju (Nigeria i Gwinea Równikowa) zostało automatycznie zakwalifikowanych do mistrzostw w Niemczech.

Drzewko mistrzostw Afryki

Azja 

Za eliminacje do Mistrzostw Świata w strefie AFC posłużył turniej Pucharu Azji, który odbył się w 2010 r. w Chinach. 3 najlepsze drużyny mistrzostw (Australia, Korea Północna oraz Japonia) uzyskały awans do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Drzewko Pucharu Azji 

W nawiasach podano wyniki po rzutach karnych.

Europa 

Eliminacje strefy UEFA do Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet 2011 odbyły się w dniach od 15 sierpnia 2009 do 16 września 2010 i wzięło w nich udział 41 europejskich, żeńskich reprezentacji piłkarskich. 41 reprezentacji podzielonych zostało na 8 grup. Wszystkie drużyny w danej grupie rozegrały mecz oraz rewanż z każdym przeciwnikiem w grupie. Zwycięzcy grup zostali rozlosowani do baraży, które zostały rozegrane na zasadzie dwumeczu. Zwycięzcy zostaną automatycznie zakwalifikowani do Mistrzostw Świata natomiast przegrani rozegrali miniturniej, (repasaże) który wyłonił reprezentację, która rozegrała baraż z trzecią reprezentacją w eliminacjach strefy CONCACAF

Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Karaiby 

Za eliminacje do niemieckiego mundialu w strefie CONCACAF posłużył turniej Złotego Pucharu CONCACAF kobiet rozgrywany w 2010 w Meksyku. 26 zespołów z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów rozegrało turniej poprzedzony eliminacjami w walce o mistrzostwo strefy oraz o 2,5 miejsca w Mistrzostwach Świata. Dwóch finalistów turnieju (Kanada, Meksyk) zostało automatycznie zakwalifikowanych, natomiast drużyna która uplasowała się na trzeciej pozycji (USA) rozegrała baraż interkontynentalny z najlepszą przegraną reprezentacją w barażach strefy UEFA.

Drzewko Złotego Pucharu

Ameryka Południowa 

Za eliminacje do Mistrzostw Świata 2011, posłużył turniej Sudamericano Femenino, który odbył się w październiku 2010 roku w Ekwadorze. 10 zespołów wzięło udział w walce o tytuł mistrzowski oraz 2 miejsca w finale premiowane bezpośrednim awansem na mundial.

Ostateczne rezultaty

Oceania 

Za eliminacje w tej strefie posłużył Puchar Narodów Oceanii, który odbył się w dniach 29 września - 8 października w Nowej Zelandii. Triumfator rozgrywek (Nowa Zelandia) automatycznie zakwalifikował się do niemieckiego mundialu.

Drzewko Pucharu Narodów Oceanii

Baraż Interkontynentalny 

Baraż został rozegrany na zasadzie dwumeczu w listopadzie 2010.
Zwycięzca repasaży w eliminacjach strefy UEFA zmierzył się z trzecią drużyną Złotego Pucharu CONCACAF o miejsce w niemieckim mundialu. 

Legenda
 WD - Wynik Dwumeczu
 1m - Wynik pierwszego meczu
 Rw - Wynik rewanżu

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2011